Geografia:
 Albufera natural situada a l'Horta de València. Vegeu: Parc Natural de l'Albufera de València.
 Albufera natural situada a Alcúdia, al nord de Mallorca. Vegeu: Parc Natural de l'Albufera de Mallorca.